

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 1 podstawowa
 Sarnówko – część wsi Tonowo w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Janowiec Wielkopolski
 Sarnówko – osada leśna w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Rogowo
 Sarnówko – część wsi Brodnica Dolna w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Kartuzy

Zobacz też 
 Sarnowo, Sarnów